Schlesinger, német eredetű családnév
 1770 Schlesinger, 1967-ben felfedezett kisbolygó